Pomplun ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pomplun (19./20. Jahrhundert), Architekt mit überwiegenden Arbeiten in Berlin
 Horst Pomplun (* 1946), deutscher Personenschützer, Unternehmer, Buchautor und Verleger
 Kurt Pomplun (1910–1977), deutscher Heimatforscher und Denkmalpfleger